Черешово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Черешово — село в Благоевградской области.
 Черешово — село в Русенской области.
 Черешово — село в Смолянской области.